Лінник Анатолій Валерійович (* 1968) — український політик, Ніжинський міський голова У 1985 році.
 Лінник Михайло Васильович (1910 —1944) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Лінник Михайло Никифорович (1916 —2007) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Лінник Павло Дмитрович (1916 — 1944) — Герой Радянського Союзу (1942).
 Лінник Степан Андріанович (1920 — 1955) — керівник Колківського районного проводу ОУН, один із останніх діючих командирів УПА.

Див. також:
 Линник

Українські прізвища
Прізвища на -ник